C19H38O2 – formula molecolare dell'acido nonadecilico
C19H38O2 – formula molecolare dell'acido pristanico
C19H38O2 – formula molecolare dell'acido tubercolostearico
C19H38O2 – formula molecolare del palmitato di isopropile

Formule molecolari